Bayes ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Bayes (* 1953), britischer Geistlicher
 Gilbert Bayes (1872–1953), britischer Bildhauer
 Nora Bayes (1880–1928), US-amerikanische Sängerin
 Sharon Bayes (* 1965), kanadische Eishockeyspielerin
 Thomas Bayes (~1702–1761), englischer Mathematiker und presbyterianischer Pfarrer

Siehe auch:
 Bayessche Statistik (bayesianische Statistik, bayessche Inferenz oder Bayes-Statistik), Zweig der Statistik
 Bayessches Netz, gerichteter azyklischer Graph (DAG), in dem die Knoten Zufallsvariablen und die Kanten bedingte Abhängigkeiten zwischen den Variablen beschreiben
 Bayessches Filter,  rekursives probabilistisches Verfahren zur Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen unbeobachteter Zustände eines Systems bei gegebenen Beobachtungen und Messungen
 Bayesscher Spamfilter, statistischer Filter zur Klassifizierung unerwünschter E-Mail-Nachrichten (Spam) durch den naiven Bayes-Klassifikator
 Bayesscher Wahrscheinlichkeitsbegriff interpretiert Wahrscheinlichkeit als Grad persönlicher Überzeugung (englisch degree of belief)
 Bayes-Klassifikator, aus dem Satz von Bayes hergeleiteter Klassifikator
 Bayes-Risiko, Begriff aus der mathematischen Statistik und eine Verallgemeinerung einer Risikofunktion
 Bayes-Schätzer, in der mathematischen Statistik eine Schätzfunktion
 Bayes-Spiel, in der Spieltheorie ein Spiel mit unvollständiger Information
 Satz von Bayes, mathematischer Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der die Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten beschreibt
 Perfekt bayessches Gleichgewicht (PBG), Lösungskonzept in der Spieltheorie
 Bayes’sche Optimierung
 Bayes-Entscheidungsfunktionen, siehe Entscheidungsfunktion

Siehe auch:
 Bays
 Baye
 Beyes